Мумджу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мумджу, Гюльдал (фамилия при рождении Неджла; род. 20 сентября 1951) — турецкий политик.
 Мумджу, Угур (22 августа 1942, Кыршехир — 24 января 1993, Анкара) — турецкий журналист.